Crowthorne ist der Name folgender Orte:

 Crowthorne, Ort in der Grafschaft Berkshire in England
 Crowthorne (Südafrika), ein kleiner Stadtteil von Johannesburg in Südafrika